Siliqua – comune in provincia del Sud Sardegna situato nella sub regione dell'Iglesiente
 Siliqua – moneta romana d'argento di periodo costantiniano
 Siliqua – un'antica unità di peso romana pari a 0,9 grammi
 Siliqua – frutto secco a forma allungata contenente più semi
 Ensis siliqua – mollusco noto come cannolicchio o cappalunga